Strašnik je lahko:
 Strašnik, naselje na hrvaškem 
 Strašnik, Peračica, potok na Gorenjskem 
 Strašnik (hrib) – hrib v Makedoniji
 Priimek več znanih ljudi:
 Borut Strašnik (*1984), slovenski hokejist